Натуральне число 667
 667 рік до нашої ери
 667 рік нашої ери